UTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto K.D. Matanzima, Umtata, Sudafrica